Медаль «За защиту Севастополя» — государственная награда Российской империи. Учреждена в ознаменование завершения Крымской войны (1853—1856). Эта награда считается первой российской медалью, выданной не за победу или взятие, а за оборону.

Основные сведения 
Медаль «За защиту Севастополя» предназначалась участникам обороны Севастополя (1854—1855). Учреждена 26 ноября 1855 года по указу Александра II, который был дан военному министру.

Порядок награждения 
Медалью «За защиту Севастополя» награждались следующие лица:
 военнослужащие, составлявшие гарнизон Севастополя во время обороны: генералы, офицеры, нижние чины, как строевые, так и нестроевые;
 все лица, находившиеся или временно пребывавшие в Севастополе по долгу службы во время боевых действий;
 жители города, участвовавшие в сражениях;
 женщины, работавшие в госпиталях или оказавшие иные заслуги;
 моряки, участвовавшие в обороне (с 5 декабря 1855 года);
 слуги офицеров, которые участвовали в боевых действиях на южной стороне Севастополя (с 16 марта 1856 года). Награждались в том числе слуги, бывшие крепостными.

Описание медали 
Материал — серебро. Диаметр — 28 мм. На лицевой стороне изображены вензели императоров Николая I и Александра II. Над каждым вензелем располагалась большая императорская корона.
На реверсе, под окружённым сиянием Всевидящим Оком, в центре медали надпись в четыре строки:

Это даты обороны Севастополя. Вдоль бортика медали по кругу надпись более крупным шрифтом: «».

Авторы рисунка медали — медальеры Санкт-Петербургского монетного двора А. П. Лялин и В. В. Алексеев. Штемпеля медали были изготовлены в декабре 1855 года. На Санкт-Петербургского монетного дворе в 1855—1856 годах изготовлено более 253 000 медалей. Известны также фрачные варианты медали․

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить медаль следовало на груди. Лента медали — Георгиевская.

Изображения медали

См. также 
 Медали Российской империи
 Медаль «В память 50-летия защиты Севастополя»
 Оборона Севастополя (1854—1855)

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Крымская война
Медали Российской империи за участие в военных действиях